

Comitate din Statele Unite ale Americii 
Comitatul Lee, conform originalului din engleză, Lee County, este numele a douăsprezece comitate din , după cum urmează:

 Comitatul Lee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lee, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lee, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Lee (dezambiguizare)
 Lee (nume de familie)

Dezambiguizare
Nume proprii